Tafi bezeichnet:

 Tafi (Volk), ein Volk in Ghana
 Tafi (Sprache), die Sprache dieses Volkes 
 Tafi-Atome-Affenschutzreservat, ein Tierreservat in Ghana

Tafi ist der Familienname von:

 Andrea Tafi (* 1966), italienischer Radrennfahrer

Tafi ist Namensbestandteil von:

 Andrea Tafi (Künstler), italienischer Künstler aus dem 13./14. Jahrhundert